Saint-Omer – comune francese nel dipartimento del Calvados
 Saint-Omer – comune francese nel dipartimento del Passo di Calais
 Saint-Omer – comune canadese nella provincia del Québec
 Saint Omer – film del 2022 diretto da Alice Diop